«Благовещение» — самая известная из нескольких работ, написанных фра Беато Анжелико на тему явления архангела Гавриила деве Марии. В настоящий момент находится в экспозиции Прадо.

История произведения 
 Ок. 1426 года (по другим источникам, в 1430—1432): была написана для церкви Санто Доминго де Фьезоле (Santo Domingo de Fiesole), вблизи Флоренции.
 1611 год: оказалась в Испании. Герцог Марио Фарнезе приобрёл картину для герцога Лермы. Последний распорядился поместить её в церкви Сан Доминго в Вальядолиде.
 Работа попала в мадридский монастырь Дескальсас Реалес.
 1861 год: передана в Прадо.

Иконография 
«Благовещение» представляет собой картину (алтарный образ) в резной позолоченной раме в рост человека, написанную темперой на деревянной доске. Её центральная часть изображает собственно сцену Благовещения , а нижняя содержит пять небольших сопутствующих сюжетов из жизни Девы Марии.

Центральная панель 
С помощью архитектурных элементов центральная панель зрительно делится на три примерно равные части. Справа изображена дева Мария, сидящая в открытом портике, выходящем в сад. Перед ней (в центре) склоняется архангел. Два этих действующих лица визуально разделены колонной (приём, традиционный для иконографии Благовещения). В перспективной глубине виден вход в комнату Марии. Подобную схему с помещением фигур Марии и ангела в архитектурные арки фра Анжелико будет использовать ещё в трёх своих композициях на ту же тему.

В скульптурном медальоне над центральной колонной находится изображение Бога-Отца.

Левую треть композиции занимает изображение сада — Эдема со сценой Изгнания из рая. Архангел Михаил изгоняет из рая Адама и Еву после грехопадения. Соединение двух этих библейских эпизодов — ветхо- и новозаветного — встречается нечасто и является характерной чертой данного произведения. Оно имеет глубокое богословское обоснование: вдали изображены последствия грехопадения, в то время как на первом плане изображается зачатие Иисуса Христа, рождение и смерть на кресте которого послужит искуплением роду человеческому за первородный грех. Мария, таким образом, трактуется как «новая Ева», свободная от недостатков прародительницы.

Пределла 
Пределла (нижняя часть) алтарного образа содержит 5 небольших изображений:
 Рождество Богоматери и Обручение Богоматери
 Встреча Марии и Елизаветы
 Поклонение волхвов
 Принесение во храм
 Успение

Примечания

Ссылки 

 «Благовещение» на официальном сайте музея Прадо

Картины по сюжетам Нового Завета
Благовещение
Картины из собрания музея Прадо
Картины фра Беато Анджелико
Адам и Ева
Ангелы в изобразительном искусстве